Пожа́рская — женская форма фамилии .

Известные носительницы: Пожарская, Антонина (1864—?) — актриса в фильмах киноателье Ханжонкова в 1909—1913 годах.
 Пожарская, Диана Владимировна (род. 1992) — российская актриса театра и кино.
 Пожарская, Ефросинья Яковлевна — Герой Социалистического Труда (1948).
 Пожарская, Лариса Григорьевна (урождённая Воробьёва; 1947—2002) — космонавт-исследователь, старший научный сотрудник ИМБП.
 Пожарская, Мария (Ефросинья) Фёдоровна (ум. 1607) — верховная боярыня при царице Марии Григорьевне.
 Рыкалова, Пелагея Титовна (урождённая Пожарская; 1779—1862) — оперная и драматическая актриса.